Die Vanarama National League 2016/17 war die siebente Ausgabe der National League. Sie war nach der Premier League 2016/17, der EFL Championship 2016/17, der EFL League One 2016/17 und der EFL League Two 2016/17 die fünfthöchste englische Fußballliga.

Tabelle

Play-Offs

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17
2016